A Magyar Királyság területe az 1876-os megyerendezés után csak vármegyékre és törvényhatósági jogú városokra oszlott (az utóbbiakhoz értve Budapestet és Fiumét is), megszűntek a feudális korszakban kialakult különböző egyéb területi egységek, melyek sajátos önkormányzati és közigazgatási rendszerét már 1870-ben megszüntették. Az új közigazgatási felosztás végleges formáját Krassó-Szörény illetve Abaúj-Torna vármegye létrejöttével nyerte el 1881-re.

A Magyar Királyság vármegyéi az alábbiak voltak 1881 és 1920 között:

Jegyzetek

Lásd még 

 A Magyar Királyság városainak listája (1910)

 
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák